Le  Championnat du monde féminin de volley-ball des moins de 20 ans s'est déroulé à Lima et Trujillo (Pérou) du 16 au .

Équipes participantes

Compétition

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Poule C 

|}

|}

Poule D 

|}

|}

Second tour

Composition des groupes

Places de 1 à 8

Poule E 

|}

|}

Poule F 

|}

|}

Places de 9 à 16

Poule G 

|}

|}

Poule H 

|}

|}

Phase finale

Places de 13 à 16

Places de 9 à 12

Places de 5 à 8

Places de 1 à 4

Classement final

Distinctions individuelles 
Meilleure joueuse (MVP) : Caterina Bosetti 
Meilleure marqueur : Lise Van Hecke 
Meilleure attaquante : Caterina Bosetti 
Meilleure serveuse : Lise Van Hecke 
Meilleure contreuse : Zhou Yang 
Meilleure passeuse : Di Yao 
Meilleure réceptionneuse : Lucia Nikmonová 
Meilleure libero : Natalie Hagglund

Composition des équipes

Notes et références

Liens internes

Liens externes 
  La compétition sur le site de la FIVB

2011
Volley-ball feminin moins de 20 ans
Volley-ball feminin moins de 20 ans Monde 2011
Volley-ball feminin moins de 20 ans Monde 2011
Sport à Trujillo (Pérou)
Monde feminin moins de 20 ans
2011 au Pérou